Shenzhen I/O  — компьютерная игра в жанре головоломки и игры для программистов, разработанная компанией Zachtronics. Выпущена в ноябре 2016 года для Microsoft Windows, Linux и macOS.

Игровой процесс 
Shenzhen I/O — головоломка, действие которой разворачивается в недалёком будущем. Игрок принимает роль , эмигрировавшего в Шэньчжэнь для работы в вымышленной технологической компании Shenzhen Longteng Electronics. Игроку даются задачи по разработке продуктов для клиентов, включающие в себя создание электронных схем и написания кода для их работы. Язык программирования, используемый в игре, похож на язык ассемблера, а электронные схемы напоминают упрощённую версию реальной электроники.

Игра позволяет игрокам создавать собственные задачи путём написания скриптов на Lua.

Разработка и выпуск 
Shenzhen I/O была разработана студией Zachtronics. Игра выглядит духовной наследницей предыдущей работы студии, TIS-100, головоломки для программистов, выпущенной в 2015 году. Shenzhen I/O разработан для той же ниши аудитории — людей, интересующихся программированием. Идея использования в качестве сеттинга города Шэньчжэнь, являющегося крупным центром производства электроники и высокотехнологичных товаров в Китае, пришла в голову Барта после чтения блога , в котором описывался опыт работы в этом городе.

В игре более дружелюбный пользовательский интерфейс, чем в TIS-100, и есть прописанные персонажи. Zachtronics не стали добавлять в игру режим обучения для объяснения игрокам, как играть в Shenzhen I/O, вместо этого они решили добавить справочное руководство, напичканное полезной информацией. Нарративные элементы вплетены в руководство и игровой процесс просьбами о создании тех или иных вымышленных продуктов.

Zachtronics анонсировали Shenzhen I/O в сентябре 2016 года. В октябре 2016 года была выпущена рабочая версия игры с помощью раннего доступа в Steam. Игра была выпущена из раннего доступа 17 ноября 2016 года на платформах Linux, macOS и Windows. Всего разработка игры заняла примерно шесть месяцев.

Получив обратную связь от игроков, Zachtronics решили выпустить Shenzhen Solitaire, мини-игру из Shenzhen I/O, в качестве отдельной игры. Она вышла 16 декабря 2016 года.

Награды и критика 
Игра Shenzhen I/O была положительно оценена Бренданом Колдуэллом из Rock, Paper, Shotgun.

Хотя цена на Shenzhen I/O была выше, чем на прошлую игру студии TIS-100, Zachtronics наблюдали лучшие продажи игры во время раннего доступа.

Игра была номинирована на награду «Превосходство дизайна» () на IGF Awards.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2016 года
Игры для Windows
Игры для Linux
Игры для macOS
Игры для программистов
Компьютерные головоломки
Компьютерные игры с ранним доступом
Компьютерные игры, разработанные в США
Ассемблер